Хуга́ев Доме́нтий Зура́бович (; 1883—1976, село Часавал, Рачинского уезда Кутаисской губернии (ныне Дзауский район Южной Осетии)) — российский и советский военный и общественный деятель, полный кавалер Георгиевского креста.

Военная деятельность 
В 1904—1905 годы участвовал в Русско-японской войне, в ходе которой за выдающуюся храбрость был награждён Георгиевским крестом 4-й степени.

В 1914—1918 годы воевал на Юго-Западном фронте Первой мировой войны. За личную доблесть в боях был награждён Георгиевскими крестами 3, 2 и 1-й степеней. Войну закончил в чине младшего унтер-офицера.

После возвращения с фронта принимал участие в Гражданской войне.

Во время военной агрессии экспедиционного отряда грузинских меньшевиков во главе с Валико Джугели против восставших югоосетинских крестьян в 1918—1919 годах, был одним из организаторов Терского эвакуационного комитета беженцев Южной Осетии, который возглавил после убийства в 1920 году его председателя Сосо Нартикоева.

Послевоенная деятельность 
После выхода в 1922 году распоряжения правительства Горской Республики о размещении беженцев из Южной Осетии на месте бывшего полигона близ Владикавказа, был одним из исполнителей этого распоряжения и основателем нового села Ногир (с осет. — Новая Осетия), где обосновались его земляки из Кударского ущелья и другие беженцы, спасшиеся от угрозы геноцида. Стал первым руководителем Исполнительного комитета села Ногир.

Отец Народного артиста Российской Федерации, драматурга, режиссёра, писателя и поэта Георгия Хугаева.

Увековечение памяти 

 Именем Доментия Хугаева названа одна из улиц в селе Ногир Пригородного района Северной Осетии.

Примечания

Литература 
 Сланов И. А. Сланæй Асланмæ. — Дзæуджыхъæу, 2000

Ссылки 
 Борцы революционного движения Юго-Осетии. — Сталинири: Госиздат Юго-Осетии, 1961. С. 190
 Борцы революционного движения в Юго-Осетии. — Цхинвали: Ирыстон, 1987. С. 312

Персоналии по алфавиту
Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России